Букков ():

 Букков (Марк) — город в Германии, в земле Бранденбург
 Букков (район Берлина) — район в берлинском округе Нойкёльн
 Букков, Даме (Марк) — район в городе Даме (Марк)
 Букков (район Калау) — район в городе Калау

См. также